Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Kap Verde:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Kap Verde, Berge
!
Kap Verde, Berge